Гералтовице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гливицкий повят, Силезское воеводство. Население — 10 698 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Солецтва 
 Гералтовице — центр гмины
 Панювки
 Пшишовице — известно расправой над мирными жителями села, совершенной 27 января 1945 года солдатами Красной армии.
 Худув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Гливицкий повет